Wilhelm Rollmann ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Rollmann (Erfinder) (1821–1890), deutscher Erfinder
 Wilhelm Rollmann (Marineoffizier) (1907–1943), deutscher Marineoffizier